

Athlon (Model 1, K7 „Argon“, 250 нм) 
 Кешът L2 винаги работи с 50 % от честотата на процессора.
 Всички модели поддържат: MMX, Enhanced 3DNow!

Athlon (Model 2, K75 „Pluto/Orion“, 180 нм) 
 Кешът L2 работи с 50 % (до 700 МГц), 40 % (до 850 МГц) или 33 % (до 1000 МГц) от скоростта на процессора.
 900—1000 МГц have Orion designation.
 Всички модели поддържат: MMX, Enhanced 3DNow!

Athlon (Model 4, „Thunderbird“, 180 нм) 
 Кешът L2 винаги работи с честотата на процессора
 Всички модели поддържат: MMX, Enhanced 3DNow!

Вижте също 
 Списък на микропроцесорите на AMD
 Списък на микропроцесорите на Intel

Външни препратки 
 AMD technical documentation for Athlon
 AMD Delivers Business-Ready Desktop Offerings to Solution Providers with AMD Business Class Initiative AMD, 28 април 2008

Микропроцесори